Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Bukownie
 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Gdańsku
 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Horodyszczu
 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Kiwercach
 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Łodzi
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Parznie
 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Sieradzu
 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Słupsku
 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku
 Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Pogorzeli

Podobne 
 Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Zobacz też 
 Kościół Najświętszego Serca Jezusowego
 kościoły i parafie pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa
 Serce Jezusa

 
Najświętsze Serce Jezusowe